Ся — энклитика в древнерусском языке.
 Ся — полумифическая императорская династия, правившая в древнем Китае около 2205—1765 гг. до н. э.
 Ся — одно из 16 варварских государств, на которые распался в IV веке северный Китай.
 Ся — китайская фамилия.
 Подводные лодки проекта 092 «Ся» — первая китайская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами, изготовленная в единственном экземпляре.